Marcelo Arévalo era il detentore del titolo ma ha scelto di non partecipare. 

In finale Gerald Melzer ha sconfitto Facundo Mena con il punteggio di 6–2, 3–6, 7–6(7–5).

Teste di serie

  Daniel Elahi Galán (secondo turno)
  Daniel Altmaier (secondo turno)
  Vít Kopřiva (primo turno)
  Nicolás Jarry (primo turno)

  Facundo Mena (finale) 
  Jesper de Jong (semifinale) 
  Ulises Blanch (primo turno) 
  Malek Jaziri (primo turno)

Qualificati 

  Enzo Couacaud (secondo turno)
  Jaroslav Pospíšil (primo turno)

  Luca Castelnuovo (primo turno) 
  Nicolás Barrientos (semifinale)

Wildcard 

  Juan Sebastian Gomez (primo turno)
  Alejandro Gómez (secondo turno)

  Enrique Peña (primo turno)

Ranking protetto 

  Gerald Melzer (campione)

Alternate 

  Matías Zukas (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Open Bogotá 2021